Гнарлс Баркли (, по-английски произносится Нарлз Баркли) — американский соул-дуэт. (Гнарлс Баркли — имя некой вымышленной знаменитости, в реальности же это проект музыкантов по имени Danger Mouse и Си Ло Грин.)

Их первый альбом St. Elsewhere вышел в 2006 и за несколько месяцев стал платиновым. Песня «Crazy» из этого альбома имела огромный коммерческий успех и была номинирована на звание лучшей записи года на 49-й церемонии «Грэмми».

Карьера 

До формирования дуэта Gnarls Barkley, его участники уже имели большой опыт в индустрии шоу-бизнеса.

Так, например, Cee-Lo сначала выступал в составе хип-хоп коллектива Goodie Mob из Атланты, который в 1990-х гг. был на весьма почётном месте в Dirty South рэпе (широкое течение в американском рэпе, получившее распространение в южной части страны, досл. «Грязный Юг»). Cee-Lo покинул группу после выхода их третьего альбома в 1999 году, начав свою сольную карьеру. Он выпустил два сольных альбома, в 2003 и 2004 гг. соответственно. В 2006 г., музыкальный лейбл, на котором он был когда-то подписан, издал сборник лучших песен Cee-Lo с целью получения денежных средств от популярности Gnarls Barkley.

Danger Mouse занимался продюсированием многих хип-хоп исполнителей, в частности, он является продюсером альбома Demon Days группы Gorillaz, получивший премию «Грэмми». Народная известность пришла к нему после грандиозного успеха его сольника Grey Album, в котором он сводит в одно целое семплы из альбома Jay-Z Black Album и альбома The Beatles White Album.

Впервые участники дуэта встретились в 2004 г., когда Cee-Lo был в очередном туре, а Danger Mouse случилось работать диджеем на его выступлениях. С этого момента они начали работу над песнями, которые войдут в их совместный альбом St. Elsewhere. Так начинается их карьера в качестве дуэта. На вопрос «Как возникло название Вашей группы?» Бертон отвечает, что название им подсказали друзья, «которые шутливо сложили известные имена принца Гнарлза и Боба Баркли». [ироническое звучание для носителей языка, от схожести букв C-G и H-N. Prince Charles — Prince Gnarls, Bob Marley — Bob Barkley].

На данный момент дуэт не играет на концертах, не выпускает никаких синглов, но в своём недавнем интервью журналу Rolling Stone Cee-Lo рассказал о том, что в ближайшем будущем они вновь объединятся для записи нового альбома

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 

Группы альтернативного рока США
Музыкальные коллективы в жанре электронной музыки
Лауреаты премии «Грэмми»
Победители MTV Video Music Awards
Музыкальные коллективы из Атланты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2003 году
Фанк-музыканты
Исполнители Atlantic Records
Лауреаты Amadeus Austrian Music Award